Боррелли, Валентина (род. 1978) — итальянская волейболистка.
 (1539) Боррелли — небольшой астероид главного пояса, который был открыт 29 октября 1940 года французским астрономом Андре Патри.

См. также 
 Боррелло — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо, подчиняется административному центру Кьети.
 Борелли